Django Django — британский музыкальный коллектив, образованный в 2009 году. 

В состав входят вокалист и гитарист Винни Нефф, барабанщик Дэйв Маклин (брат Джона Маклина, участника The Beta Band и The Aliens), бас-гитарист Джимми Диксон и клавишник Томми Грейс. Их дебютный альбом вышел в 2012 году.

История 
Маклин, Нефф и Грейс учились вместе в Эдинбургском колледже искусств, а с Диксоном познакомились через друзей из Школы искусств Глазго. Приблизительно в 2006 году они по различным причинам переехали в Лондон. Маклин и Нефф записали несколько треков в квартире первого, и к концу 2008 года к ним присоединились Грейс и Диксон. Их дебютный сингл «Storm» вышел в июле 2009 года на лейбле Shadazz. Весной следующего года последовал «Wor», описанный на Allmusic как «если бы The Ventures импровизировали с Hot Chip».

30 января 2012 года Django Django выпустили одноимённый студийный альбом. Он содержал ранее выпущенные синглы "Waveforms" и "Default". Пластинка получила положительные отзывы критиков и дебютировала на 33-м месте в британском чарте. В сентябре того же года она была номинирована на премию Mercury Prize. Песня "Hail Bop" была использована в  FIFA 13 , а "Waveforms" в Grand Theft Auto V. Альбом получил значительное признание критиков и был показан в конце года в списках Rolling Stone и NME. Django Django не ожидали такого успеха, солист группы Дейв Маклин прокомментировал это: «Я думал, что это будет андеграундный альбом, который будет продан в количестве несколько сотен экземпляров».

Дискография

Студийные альбомы

Альбомы ремиксов

Синглы

Видеоклипы 

 «Waveforms» (реж. Ким Колман, 2011)
 «Default» (реж. Дэниел Бреретон, 2012)
 «Storm» (реж. Focus Creeps, 2012)

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Группы арт-рока
Группы психоделического рока из Великобритании
Инди-рок-группы Великобритании